A Løgting (teljes hivatalos nevén: Føroya løgting) Feröer (Dánia önkormányzattal rendelkező területe) parlamentje.

A három ősi északi parlament egyike (A Man-szigeti Tinvaal és az izlandi Alþingi mellett), és egyben a világ egyik legrégebbi parlamentje: egy 1816 és 1852 közötti megszakítással körülbelül 900 óta működik. Az 1400 körüli időkig Althing néven működött. Épülete (melyet szintén Løgtingnek neveznek) egy 1856-ban, Carl Emil Dahlerup kormányzósága alatt épült faépület, amely a parlament eredeti helyétől, a Tinganes félszigettől északra, Tórshavn belvárosában (a Vaglið nevű területen) áll.

A választási törvény 2007-es módosítása szerint Feröer egyetlen választókerületet alkot, ahol 33 képviselői helyért folyik a versengés. A Løgting tagjait négy évre választják. A választójog alsó korhatára 18 év.

A Løgting éves ülésszakait az Ólavsøka ünnep napján nyitja.

Története 
A feröeri ting (gyűlés) eredetileg úgynevezett alting volt, vagyis mind törvényhozó, mind igazságszolgáltató szerepkört betöltött. Ebben az időszakban a szigeteken nem volt végrehajtó hatalom, a döntések végrehajtásáról a családok gondoskodtak.

Amikor 1035 körül Feröer norvég fennhatóság alá került, az alting hatásköre és befolyása jelentősen lecsökkent. A 14-15. század folyamán alakult Løgtinggé, azaz ekkor már csak igazságszolgáltatási szerepkörrel bírt. Vezetőjét, a Løgmaðurt a király nevezte ki. 1380-ban a szigetcsoport – Norvégiával együtt – Dánia uralma alá került, de megőrizte korábbi berendezkedését. Mindezek ellenére a törvényhozás és a szigetek igazgatása területén a Løgting részben megőrizte befolyását egészen 1660-ig, az abszolút monarchia bevezetéséig. Ekkor hatásköre és befolyása újra lehanyatlott olyannyira, hogy 1816-ban fel is oszlatták.

Amikor 1849-ben Dánia szabad és a kor viszonyaihoz képest demokratikus alkotmányt kapott, ez Feröer különleges státusának végét jelentette. A feröeriek ezt követően kiharcolták parlamentjük újbóli összehívását: 1852-ben, Ólavsøka ünnepén újra összeült a Løgting, felélesztve ezzel a korábbi hagyományokat. Jóllehet ebben az időszakban csak tanácsadó szereppel bírt, jelentősége egyre nőtt, mint Feröer képviselője a kormány és a dán parlament (riksdag) felé, és mint gyakorlóterep a politika iránt érdeklődő feröeriek számára.

Az újjáalakulás óta a Løgting jogállásában számos változás történt. 1852-től a dán kormány képviselője hivatalból a Løgting elnöke volt, 1923-tól viszont már maga választotta; 1935-től pedig adókivetési jogot kapott. A II. világháború alatti baráti brit megszállás alatt a Dániával való kapcsolatok megszakadtak, és a Løgting gyakorlatilag törvényhozó hatalomként működött. A háború után egyik párt sem akart visszatérni a korábbi állapothoz, amikor Feröer gyakorlatilag egy megye jogállásával rendelkezett, így kemény tárgyalások következtek Dániával. Miután egy népszavazáson a feröeriek szűk többsége az elszakadás mellett döntött, 1948. április 1-jén Dánia önkormányzatot adott a szigeteknek. Ez a törvény szabályozta azt is, hogy a Løgting mely területeken alkothat törvényeket. A Løgting hatáskörét megszabó törvényt 1995-ben modernizálták.

Az 1978-as választási törvény szerint a parlamentnek 27-32 tagja lehetett: a hét választókörzet 27 helye mellett 5 kiegészítő hely is volt. Az azóta megtartott nyolc választás mindegyike 32 tagot eredményezett. A törvényt 2007-ben módosították, és hét helyett egy választókörzetet alakítottak ki, ahol 33 képviselői helyért folyik a versengés.

Hatásköre 
Az önrendelkezésről szóló 1948-as törvény alapjaiban változtatta meg a Løgting szerepét: az addig csak tanácskozási joggal rendelkező testület számos területen törvényhozó hatalmat kapott. A törvény szerint a törvényhozás különféle területei egy A-listára és egy B-listára oszlanak.
 Az A-lista területei a Løgting hatáskörébe kerülhetnek, ha a Løgting vagy a dán kormány úgy dönt.
 A B-lista területei csak akkor kerülhetnek a Løgting hatáskörébe, ha a feröeri és a dán kormány megegyeznek a feltételekről.

A honvédelem és a külpolitika nem tartozik a törvény hatálya alá, ezek a Dán Királyság kizárólagos jogkörei – jóllehet a 2005-ös Fámjini szerződés ezeken a területeken is növelte a feröeri parlament kompetenciáját.

Választási eredmények 1906 óta 
1906-ban alapították az első pártokat Feröeren: a Sambandsflokkurint (Unionista Párt) és a Sjálvstýrisflokkurint (Önkormányzás Párt). Míg az utóbbi a II. világháború óta nem játszik fontos politikai szerepet, az előbbi ma is a négy nagy párt egyike – a Javnaðarflokkurin (Szociáldemokrata Párt), a Tjóðveldi (Köztársaság Párt) és a Fólkaflokkurin (Néppárt) mellett.

A legfrissebb eredmények 
A 2019-es választások eredményei:

Korábbi eredmények

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap 
 Løgtingið 150 - Hátíðarrit 1 (A Løgting története, 1. kötet) 
 Løgtingið 150 - Hátíðarrit 2 (A Løgting története, 2. kötet) 
 Panorámakép a Løgting közeléből

Kapcsolódó szócikkek 
 Folketing

Feröer politikai élete
Parlamentek